El nombre Estudiantes de la Biblia puede referirse a:

 Estudiantes de la Biblia (movimiento)
 Estudiantes libres de la Biblia